Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2006./07.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 Vinkovački list 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski 
 Vinkovački list, kraj jesenskog dijela

NS Vukovar 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Poveznice 
 1. HNL 2006./07.
 2. HNL 2006./07.
 3. HNL 2006./07.
 4. HNL 2006./07.
 5. rang HNL-a 2006./07.
 6. rang HNL-a 2006./07. 
 8. rang HNL-a 2006./07.
 Hrvatski nogometni kup 2006./07.

Izvori 

2006-07
 7